De Rege ("del Rey" en latín) puede referirse a:

Título de obras literarias
De Rege et regno, de Giovanni Antonio Viperano, 1569.
De Rege et regis institutione, de Juan de Mariana, 1599
De Rege et regendi ratione, de Mateo López Bravo, 1616.

Apellido
Hermanos De Rege, duo cómico italiano de los años treinta y cuarenta del siglo XX.

Notas